Mantella cowanii — вид небольших по величине лягушек, относящихся к роду Mantella из семейства мантеллы, обитающий на Мадагаскаре.

Внешний вид 
Взрослая особь достигает величины от 22 до 29 мм. Основной окрас чёрный. На задних лапах и в основании передних есть оранжевые, жёлтые или красные пятна. Они могут распространяться на туловище. Брюшко с бело-голубыми округлыми пятнами. Встречаются особи, чья окраска промежуточна между окраской Mantella cowanii и Mantella baroni. Возможно, это межвидовые гибриды.

Распространения и места обитания 
Эндемик Мадагаскара. Встречается в горах на востоке острова в районе Antakasina, Antoetra и Itremo на высоте от 100 до 200 метров над уровнем моря.

Mantella cowanii и человек 
Согласно классификации МСОП, популяция лягушек вида Mantella cowanii, в связи с планомерной вырубкой тропических лесов и иссушением болот, относится к категории Виды на грани исчезновения (CR) и находится под угрозой вымирания. Другие угрозы для вида — гибридизация с родственными видами и браконьерство.

Животные, описанные в 1882 году
Мантеллы
Эндемики Мадагаскара